Seznam divizij z zaporedno številko 48.

Seznam 
 Pehotne
 48. (južnomidlandska) divizija (Združeno kraljestvo)
 48. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)
 48. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 48. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi